Вьёй-Сен-Жирон () — коммуна на юго-западе Франции в департаменте Ланды (регион Аквитания).

Коммуна Вьёй-Сен-Жирон расположена в Маренсене, историческом крае на территории природной области Гасконские Ланды, в заповедных ландских лесах между побережьем Атлантического океана и прудом Леон (étang de Léon). Пляжи Вьёй-Сен-Жирон включены в вереницу курортов, получивших название французского Серебряного берега.

В XIII веке селение Сен-Жирон, находившееся на этом месте, обладало статусом совте и служило прибежищем, на котором не действовали светские законы.

Коммуна была образована между 1790 и 1794 годами путём слияния двух недолго существовавших коммун — Vielle и Saint-Girons.

Таким образом, в настоящее время коммуна состоит из двух посёлков — Вьёй и Сен-Жирон.

На территории коммуны находится один из производственных филиалов французского предприятия DRT (заготовка древесной смолы и терпенов).

В обоих районах коммуны имеются церкви. В непосредственной близости от посёлка Вьёй протекает ручей Уше на своём пути к океану.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны Вьёй-Сен-Жирон
 Офис по туризму Вьёй-Сен-Жирон
 Фотографии Вьёй-Сен-Жирон

Коммуны департамента Ланды
Морские курорты